Михаэль Мюллер (; род. 19 сентября 1984, Вюрцбург) — немецкий гандболист, выступает за немецкий клуб «Фленсбург-Хандевитт» и сборную Германии.

Карьера

Клубная 
Михаэль Мюллер начал свою профессиональную карьеру в клубе HaSpo Байройт. В 2006 году Михаэль Мюллер перешёл в Гросвалльштадт. В 2009 году Михаэль Мюллер перешёл в Рейн Неккар Лёвен, где провёл 3 сезона. В 2009 году Рейн Неккар Лёвен играл в финале кубка Германии. Всего, за 3 сезона, во всех турнирах, Михаэль Мюллер провёл 111 матчей и забил 225 голов. В 2012 году Михаэль Мюллер перешёл в немецкий клуб Ветцлар. В 2013 году Михаэль Мюллер перешёл в МТ Мельзунген.

В сборной 
Михаэль Мюллер выступает за сборную Германии. Дебют Михаэля Мюллера в сборной состоялся в 20  марта 2008 года в матче против Туниса. Михаэль Мюллер провёл в сборной 63 матча и забил 130 голов.

Статистика 
Статистика Михаэля Мюллера по сезону 2018/19 указана на 30.1.2019

Ссылки 
 Профиль на сайте Немецкого гандбольного союза 
 
 
 
 

Гандболисты по алфавиту
Гандболисты Германии
Игроки ГК «Райн-Неккар Лёвен»
Игроки ГК «Мельзунген»
Игроки ГК «Ветцлар»
Игроки ГК «Гросвалльштадт»
Игроки ГК «Фюксе Берлин»
Игроки ГК «Фленсбург-Хандевитт»